Люцис Траст (англ. Lucis Trust) – религиозно-просветительная, освобождённая от налогов корпорация, основанная Алисой Бейли и её мужем Фостером Бейли в Нью-Джерси, США, 5 апреля 1922 года. Деятельностью корпорации является обеспечение финансовой поддержки Школы Арканов, издательств, Всемирной Доброй Воли, Треугольников, библиотек и Lucis Productions.

Траст имеет издательства Lucis Press Ltd. в Лондоне и Lucis Publishing Company в Нью-Йорке. Первое издательство было учреждено в Нью-Джерси, США, в мае 1922 года под названием Lucifer Publishing Company (Издательство Люцифер); предполагается, что это название связано с журналом Lucifer (Люцифер), которым много лет руководила основательница Теософии Е. П. Блаватская. В дальнейшем Lucifer было заменено на Lucis, это произошло в 1924-м году и связывается с традиционным отождествлением некоторыми христианскими группами Люцифера с Сатаной.

Деятельность Люцис Траст, как указано на официальном сайте, нацелена на установление правильных человеческих отношений благодаря осознанию универсальных духовных принципов, лежащих в их основе.

Траст зарегистрирован в США под названием «Lucis Trust Co», в Соединенном Королевстве (Лондон) как «Lucis Trust Ltd.», в Швейцарии как «Lucis Trust Association» и в Нидерландах как «Lucis Trust Stichting».

Lucis Trust Association входит в реестр ЭКОСОС с консультативным статусом с 1989 г.

См. также 

 А. А. Бейли
 Е. П. Блаватская
 Теософия

Внешние ссылки 
 Lucis Trust

Примечания 

Теософия
Люциферианство
Религия в США